Gianelli ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Maria Gianelli (1789–1846), italienischer Bischof, Ordensgründer und Heiliger der römisch-katholischen Kirche
 Pietro Gianelli (1807–1881), italienischer Geistlicher, Kardinalspriester von Sant’Agnese fuori le mura in Rom
 Bruno Gianelli (* 1925) italienischer Radsportler